Итс — фамилия. Известные носители:

 Итс, Рудольф Фердинандович (1928—1990) — советский этнограф.
 Итс, Александр Рудольфович (род. 1952) — советский и американский математик, сын Р. Ф. Итса.